Beech Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Grove (Dallas County, Arkansas)
 Beech Grove (Greene County, Arkansas)
 Beech Grove (Morgan County, Indiana)
 Beech Grove (Marion County, Indiana)
 Beech Grove (Kentucky)
 Beech Grove (Mississippi)
 Beech Grove (Elk County, Pennsylvania)
 Beech Grove (Lycoming County, Pennsylvania)
 Beech Grove (Wayne County, Pennsylvania)
 Beech Grove (Cheatham County, Tennessee)
 Beech Grove (Anderson County, Tennessee)
 Beech Grove (Maury County, Tennessee)
 Beech Grove (Weakley County, Tennessee)
 Beech Grove (Knox County, Tennessee)
 Beech Grove (Hawkins County, Tennessee)
 Beech Grove (Grainger County, Tennessee)
 Beech Grove (Trousdale County, Tennessee)
 Beech Grove (Texas)
 Beech Grove (Virginia)
 Beech Grove (West Virginia)

Siehe auch:
 Beechgrove
 Beach Grove